Colonia Azteca kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Azteca, Tenango del Valle, ort, 
 Colonia Azteca, Puebla, ort, Juan Galindo, 
 Colonia Azteca, Teotihuacán, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar